Дустабад () — город, центр Куйичирчикского района Ташкентской области Республики Узбекистан.

История 
Посёлок Солдатский основан русскими переселенцами в месте впадения в Сырдарью реки Ахангаран. Поначалу русские колонисты терпели нужду и суровые лишения. Землю для пахоты приходилось отвоёвывать у незнакомой природы — вырывать у болот, солончаков и колючих зарослей.

Здесь был построен православный храм, который был освящён накануне революции 1917 года, и просуществовал до 1936 года, после чего был разрушен. В 1942 году был освящён как молельный дом.

До 1991 года город назывался Солдатский, до 1996 года — Аскарлик. Расположен в 50 км от железнодорожной станции Разъезд 55 (на линии Хаваст — Ташкент).

В советский период были введены в строй такие крупные предприятия, как Текстильно-галантерейная фабрика, Лубяной завод, Экспериментально-механический завод и ССК-3.

В начале 1992 года здесь было образовано подворье Свято-Троице-Никольского монастыря, преобразованное в 1998 году в Свято-Покровский женский монастырь.

Население 
Население — 18 000 человек.

Примечания

Ссылки 
 Свято-Покровский женский монастырь хранит свет православной веры в сельской глубинке Узбекистана

Города Ташкентской области
Населённые пункты Куйичирчикского района
Переименованные населённые пункты Узбекистана